Товстоно́гов — русская фамилия.

Известные носители:
 Товстоногов, Александр Георгиевич (1944—2002) — театральный режиссёр, сын Г. А. Товстоногова.
 Товстоногов, Георгий Александрович (1915—1989) — театральный режиссёр, народный артист СССР.
 Товстоногов, Георгий Александрович (1975—2012) — театральный режиссёр, внук Г. А. Товстоногова.
 Милков-Товстоногов, Вадим Георгиевич (род. 1950) — театральный режиссёр, сын Г. А. Товстоногова.

 Товстоногова, Натела Александровна (1926—2013) — российский театральный деятель; сестра Г. А. Товстоногова.